

Позим — річка в Удмуртії, ліва притока Іжа
 Позим — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Позим — мікрорайон міста Іжевськ
 Позим — залізнична станція на залізниці Іжевськ-Воткінськ